Die Liste der Weltranglistenersten im Damensquash listet alle Führenden der Einzelwertung der Squash-Weltrangliste der PSA bei den Damen seit Einführung des Rankings im April 1983 auf.

Die Seite führt zunächst alle Weltranglistenersten in chronologischer Reihenfolge auf. In den weiteren Tabellen werden die jeweilige Nummer eins am Jahresende sowie die Führenden nach der Anzahl der Wochen bzw. Monate an der Spitze der Rangliste aufgelistet. Seit dem 29. August 2022 wird die seit ihrer Einführung monatlich aktualisierte Weltrangliste nunmehr wöchentlich aktualisiert.

Seit Einführung der Wertung hatten insgesamt 15 Spielerinnen die Spitze der Squash-Weltrangliste inne. Erste Weltranglistenführende war Vicki Cardwell, die aktuell Führende ist Nouran Gohar. Mit 112 Monaten wurde Nicol David insgesamt am längsten als Weltranglistenerste geführt. Den Rekord für den längsten Zeitraum ohne Unterbrechung an der Spitze der Rangliste hält ebenfalls Nicol David (109 Monate). Den Rekord für die meisten auf Position eins beendeten Spielzeiten halten Nicol David und Susan Devoy (je 9).

Weltranglistenerste im Jahresverlauf 
Spielerin: Gibt den Namen der Spielerin an. Die Nummer in Klammern hinter dem Namen gibt an, die wievielte Athletin die Spielerin an der Weltranglistenspitze war.
von: Gibt den Monat bzw. die Woche an, an dem die Spielerin die Spitzenposition erreichte.
bis: Gibt den Monat bzw. die Woche an, an dem die Spielerin innerhalb der jeweiligen Serie letztmals Führende der Weltrangliste war.
Monatszahl: Gibt die Anzahl der Monate an, die die Spielerin innerhalb der jeweiligen Serie die Weltrangliste anführte.
Wochenzahl: Gibt die Anzahl der Wochen an, die die Spielerin innerhalb der jeweiligen Serie die Weltrangliste anführte.

Stand: 27. Februar 2023

Weltranglistenerste am Jahresende 
Anmerkung: Die Zahl in Klammern hinter dem Spielernamen gibt an, zum wievielten Mal die Spielerin zum jeweiligen Zeitpunkt eine Saison an der Weltranglistenspitze beenden konnte.

Spielerin nach Wochen an der Weltranglistenspitze 
Spielerin: Gibt den Namen der Spielerin an. Die aktuelle Führende ist in Fettschrift hervorgehoben.
erstmals am: Gibt das Datum an, an welchem die Spielerin erstmals an der Weltranglistenspitze stand.
Wochen: Gibt die Anzahl der Wochen an, die die Spielerin ab 29. August 2022 insgesamt an der Spitze der Weltrangliste stand.
Monate: Gibt die Anzahl der Monate an, die die Spielerin bis 29. August 2022 insgesamt an der Spitze der Weltrangliste stand. Nach diesem Wert richtet sich auch die Platzierung in der Tabelle.
Serie: Gibt die Anzahl der Monate an, die die Spielerin während seiner längsten Serie ununterbrochen an der Weltranglistenspitze stand.

Stand: 27. Februar 2023

Siehe auch 
 Liste der Weltranglistenersten im Herrensquash

Weblinks 
 Weltrangliste auf psaworldtour.com (englisch)
 Liste der Weltranglisteführenden auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

Weltranglistenerste Damen
Squash-Weltrangliste2
Squash, Weltranglistenerste Damen